Прыгунчик входит в название нескольких таксонов животных:
 Прыгунчики — отряд млекопитающих:
 Прыгунчики, прыгунчиковые — семейство африканских млекопитающих.
 Короткоухий прыгунчик, североафриканский прыгунчик, четырёхпалый прыгунчик и др. виды
 Прыгунчики, или тетригиды — семейство насекомых из подотряда короткоусых отряда прямокрылых.